

Armi 
Express – tipo di arma da fuoco

Cinema 
The Express – film del 2008 diretto da Ernie Davis

Fumetto 
Express – rivista della Star Comics

Musica 
Express - album dei Love and Rockets del 1986.
Express – singolo di Christina Aguilera del 2010, dall'album Burlesque
Express - Filiale Toshiba fondata nel 1967, con la sua prima uscita nell'aprile 1968. Express era originariamente un'etichetta di Toshiba Musical Industries Ltd. (東芝音楽工業株式会社). Quindi, nell'ottobre 1973, dopo che Capitol EMI acquisì il 50% della società, divenne un'etichetta della neonata Toshiba EMI Ltd (東芝EMI株式会社). Nel corso del tempo Toshiba ha ulteriormente ridotto la sua partecipazione nella società, fino a quando nel 2007 è diventata una consociata interamente controllata da EMI, cambiando il suo nome in EMI Music Japan (ora EMI Records Japan).

Informatica 

Express.js – Framework per applicazioni web in node.js

Altro 
L'Express – settimanale francese
L'Express – quotidiano svizzero